Flor de Café kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Flor de Café, Maravilla Tenejapa, Chiapas, 
 Flor de Café, Tumbalá, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar